2 miejscowości w Estonii:
 Sulbi – wieś w prowincji Võru, w gminie Meremäe.
 Sulbi – wieś w prowincji Võru, w gminie Sõmerpalu.